Lahl ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Lahl (* 1979), deutscher Drehbuchautor, Filmproduzent und Regisseur von Kurzfilmen
 Bernd Lahl (* 1940), deutscher Geologe und Autor
 Erik Lahl (* 1987), deutscher Sommerbiathlet
 Eva-Maria Lahl (* 1929), deutsche Synchronsprecherin
 Friedrich Hermann Lahl (1842–1920), deutscher Kunsthandwerker und Hersteller von Pappmachéfiguren
 Ingeborg Lahl-Grimmer (1926–1989), deutsche Grafikerin und Malerin
 Kersten Lahl (* 1948), deutscher Generalleutnant und Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik
 Oliver Lahl (* 1967), deutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Uwe Lahl (* 1951), deutscher Umweltchemiker und politischer Beamter